Абулхайр-хан, Абулхайр, Абу-л-Хайр-хан (1412—1468) — хан Узбекского ханства с 1428 по 1468 годы, из династии Шибанидов — относящихся к джучидской ветви чингизидов, потомок пятого сына Джучи Шибана, сын Давлат-шейх-оглана.

Родословная Абулхайр-хана 
Чингисхан — Джучи-хан — Шибан — Байнал Бахадур — Есу-Бука — Джучи-Бука — Бадагул — Минг Тимур-хан — Пулад-султан — Ибрахим-султан — Даулат-шейх-султан — Абулхайр-хан.

Для обозначения своих предков для Шейбани-хана была немаловажна личность правителя Х века Исмаила Самани, поэтому один из главных источников его эпохи «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» утверждает, что женою предка Абулхайр-хана Минг-Тимура была дочь Джанди-бека, который был потомком Исмаила Самани.

Приход к власти 

Абулхайр пришёл к власти в Узбекском улусе в возрасте 16 лет и перед ним стояла трудная задача — выживание в междоусобной борьбе джучидов. В условиях междоусобной войны и смуты после распада Ак Орды, Абулхаиру удалось не только выжить, но и создать самостоятельное централизованное государство и удерживать власть в течение сорока лет на обширной территории степных районов Казахстана с 1428 по 1468 годы. Территория ханства Абулхайра простиралась от реки Урал на западе до озера Балхаш на востоке, от низовий Сырдарьи и Аральского моря на юге до среднего течения Тобола и Иртыша на севере.

В середине 1420-х Абулхаир, а также некоторые другие Шейбанидские князи, был подчинён Джумадук-хану, член того же клана. В 1427 году последний был убит в сражении с его мятежными эмирами; Абулхайр, который был в команде его левого крыла, был взят в плен, но был освобождён. В следующем году, Абулхайр, при поддержке лидеров основных Узбекских племён и глава Мангытского Юрта Ваккас бием, был провозглашён ханом в Западной Сибири, в городе Тура.

Согласно Масуд бен Османи Кухистани, автору исторического сочинения под названием «История Абулхайрхана»:  Абулхайр родился в год дракона, в 1412 г. Он рано осиротел; ему пришлось служить у другого потомка Шибана, Джумадук-хана, и участвовать в его борьбе за верховную власть в степи. Шестнадцатилетний Абулхайр-оглан был захвачен в плен, но по решению мангытских биев отпущен на свободу. После гибели Джумадука он довольно быстро сумел найти поддержку у господствующей верхушки многих племён Узбекского улуса. В 1428 г. в области Тура (Западная Сибирь) в возрасте 17 лет Абулхаир был провозглашён ханом. В числе участвовавших в избрании Абулхаира ханом были не только султаны, предводители племени и родов, бахадуры, но и представители мусульманского духовенства. Абулхаирхан опирался не только на определённые круги Шибанидов, но и на мангытских эмиров, которые благодаря многочисленности своих улусных людей, играли заметную роль в политической жизни Узбекского улуса XV- нач. XVI вв. Если сын мангытского эмира Едигея Мансур принимал деятельное и, по-видимому, постоянное участие в мероприятиях Барак-хана, то внук того же Едигея, Ваккас-бий, сыграл важную роль в возвышении Абулхаира. Молодой хан на первых порах был «в большой дружбе с сыном Нур ад-Дина, Ваккас-бием».

Культура и источники по истории правления Абулхайр-хана 
История государства Абулхайр-хана описана историком Масуд бен Османи Кухистани. Потомок известного представителя суфизма Наджм ад-дин Кубра Хусейн Хорезми написал на чагатайском тюркском языке труд, посвятив его Абулхайирхану.

Члены семьи Абулхайир-хана увлекались литературой. Абулхайир-хан, заказал перевод произведений знаменитого поэта, мистика, приверженца суфизма Джалалетдина Руми (1207—1273).

Правление Абулхайра 

В 1428 году захватил Сибирское Ханство со столицей в Туре, после смерти Абулхайра его ханство возглавил Ибак-хан.

В 1430 году на короткое время захватил Хорезм.

В 1446 году захватил города Сыгнак, Сузак.

В 1446 году Абулхайр-хан перенёс столицу государства из Туры в Сыгнак.

Абулхайр-хан и Тимуриды 
В начале 50-х годов XV века Абу-л-хайр совершал грабительские набеги на Самарканд и Бухару, вмешиваясь во внутренние междоусобицы тимуридов Мавераннахра.

В 1451 году Абулхайр помог тимуриду Абу Саиду разбить другого тимурида Абдуллу и прийти к власти. В Самарканде он женился на дочери султана Мавераннахра астронома и астролога Улугбека. Дочь Улугбека Рабия Султан-бегим стала матерью его сыновей Кучкунджи-хана и Суюнчходжа-хана, которые позже управляли Мавераннахром. Умерла Рабия Султан-бегим в 1485 году, похоронена в своей гробнице в городе Туркестан.

Одновременно Абулхайр-хан выдал свою дочь Хан-хаде бегим замуж за тимурида Абу Саида. Его внук от дочери и Абу Саида — тимурида   Мухаммад Султан похоронен в фамильной усыпальнице Тимуридов Гур-Эмире в Самарканде.

В 1460-х годах внук Мирзо Улугбека, племянник его дочери Рабии Султан бегим Мухаммад Джуки прибыл к Абулхайир-хану с просьбой об убежище, а позже просил помочь в борьбе с Абу Сеидом, который был в походе на западный Хорасан.

В 1468 году к Абулхайр-хану прибыл друг Алишера Навои тимурид Султан Хусейн Байкара за помощью в борьбе за престол тимуридов в Хорасане, однако Абулхайр-хан был болен и не смог ему помочь.

Ослабление власти 
В 1457 году Абулхайр потерпел под Сыгнаком поражение от калмыков под предводительством Уз Тимур тайши, вторгшегося с многочисленной армией в пределы Юго-Восточного и Южного Казахстана и заключил с ними мир. Согласно Кухистани, войска калмыков была настолько огромным, что «от пыли лошадей  зеркало небесное сделалось подобно могиле сырой и мрачной, [а] математик разума от счета обессилел [бы], путешественник разума ширину и длину этого войска на большой дороге с трудом прошел [бы]». Битва войск Абулхайра и калмыков  во главе с Уз Тимур тайши произошла около Кок-Кашана, в окрестностях Сыгнака, в 1457 году, по словам Масуда бен Османи Кухистани.

В это время у Уз-Тимур-Тайши, падишаха калмыков, когда [он о] величии и могуществе [Абулхаир-хана] хана высокопоставленного услышал, запылал огонь зависти в его груди полной ненависти. Уз-Тимур-Тайша собрал эмиров, багадуров и предводителей войска своего и сказал: “Абулхаир-хан собрал богатство большое и оружие многочисленное и предался веселью в летовье своем. Надо неожиданно для него собрать войска победоносные и совершить нападение”. Начальник войска и вожди войска этого заблудшего [хана] сказали, что в словах падишаха, убежища мира, есть смысл.

Уз-Тимур-тайша приказал, чтобы воины оружие [свое] привели в порядок и явились ко двору [его]. На другой день все нечестивые воины бесчисленное оружие свое привели в порядок и, согласно приказу хана [Уз-Тимур-Тайши], с женами и домочадцами отправились [в поход]. Когда [они] достигли берегов реки Чу, [то] оставили здесь жен и домочадцев и обозы и отправились далее [налегке] в набег.

[Таким образом] хан калмыков с таким бесчисленным войском, от пыли лошадей которых зеркало небесное сделалось подобно могиле сырой и мрачной, [а] математик разума от счета обессилел [бы], путешественник разума ширину и длину этого войска на большой дороге с трудом прошел [бы], направился на битву и сражение.

[Абулхаир-хан], положением своим равный Феридуну, после того, как удостоверился [о верности известия] о походе на него Уз-Тимур-тайши, приказал, чтобы султаны знаменитые Бахтияр-султан и Ахмед-султан с некоторыми из султанов славных, эмиров, несущих месть, и багадуров победоносных отправились впереди войска... Кыл-Мухаммед-сейд, Кара-Сейд, Бузунджар-бий-кият, Хасан-оглан-чимбай, Пишин-кде-оглан-ииджан, [101] Мустафа-оглан-балгы-джар, Тимур-оглан-суюнич-кылый, Мухаммед-бек-конрат, Даулет-ходжа-диван-кушчи, Тули-ходжа-бий-кушчи, Кунгурбай-кушчи, Кибек-бий-кушчи, Сарыг-Шиман-мангыт, Абубекр-найман, Якуб-бий-дурман и другие багадуры и воины, обратив лицо на врага, отправились к местности Кук-Кашане 60...

[Таким образом Абулхаир-хан] хан, завоеватель мира, с багадурами, разбивающими мечи, и воинами, разбивающими войско и подобными морю бурлящему, отправился [на сражение с калмыками]...

... Когда [воины Абулхаир-хана] достигли местности Кук-Кашане, [то] воины войска противника показались [им] подобными железной горе.

Когда оба войска, по предопределению Творца Всевышнего, достигли друг друга, звуки литавр и труб, [исходившие от] каждого войска, достигали до небесного свода и местопребывания луны и плеяд.

Хан калмыков, несмотря на многочисленность [своего] войска, послал одного из известных воинов своих, чтобы [он], выйдя на середину поля битвы, сообщил падишаху убежища ислама послание мира и согласия. Посланник, достигнув середины поля битвы, громко объявил: “Пусть пот не выступит из рубашек, пусть кровь не выступит из тела героев”. [Однако] Бахтияр-султан и другие известные [багадуры], вопреки содержанию стиха: “Мир лучше [всякой] неосторожности”, проявили беспечность этому миру, [а] когда перо предопределения божественного предначертало этим двум султанам [Бахтияр-султану и Ахмед-султану] правоверным и багадурам славным мученическую смерть за веру, они не вняли словами мира и согласия, слухам разума. От крайней степени храбрости и отваги [они] не приняли во внимание многочисленность войска противника и подняли в воздух огонь нападения битвы и сражения.

Пыль от поля битвы достигла небесного свода и кровожадные воины врага, кровопийцы, льющие злость, произвели атаку [и] подобно львам битв и леопардам гор усилил удары стрел, секир и мечей. Поле битвы от крови [раненых и убитых] сделалось цвета красного дерева.

Бахтияр-султан и Ахмед-султан, которые [сперва], подобно львам разъяренным и слонам могучим, напали на врагов и в каждой атаке сбивали с ног целые группы воинов, [но] в конце концов обессилели, и противники, подобно мрачной судьбе, окружили [этих] двух султанов славных и предали [их] мученической смерти за веру. [Абулхаир-хан] хан, подобный Бахраму 61 в сражении, Юпитеру [в] гневе, об этом положении узнал. Храбрецы обоих войск воинственных напали друг на друга [и] мечи и кинжалы на головы друг друга обрушили.

Воздух над полем битвы от шума кольчуг и лат воинов шумел, словно море кипящее. Ветер победы со стороны противника подул.

[Абулхаир-хан], приняв руку от битвы и сражения, направился в сторону города Сыгнака. [Абулхаир-хан] хан небесный прибыл в город Сыгнак, [а] войско противника [тем временем] занялось грабежом и разорением населения. Когда [Абулхаир-хан] хан небесный укрепился в городе Сыгнаке, падишах калмыков еще раз послал [к нему] человека с предложением о мире и согласии [и] в результате заключил договор [с] Абулхайр-ханом. Но воины хана калмыков еще раньше до [заключения] мира и согласия разграбили окраины Туркестана, Шахрухии и жителей окрестностей Ташкента. После заключения мира Уз-Тимур-Тайша направил спешно поводья решимости и могущества через Сайрам в сторону реки Чу, где находились его обоз и домочадцы. Оттуда со всем [своим] войском направился в сторону Калмыкии, которая являлась наследственным уделом его.

Абулхаир-хан после ухода Уз-Тимур-Тайши [к себе] оставил город Сыгнак [и], собрав народ и улус, занялся делами государства и подданных, приведением в порядок войска, приюта победы. В короткое время, благодаря благости, справедливости и милости Всевышней, Дешти-Кыпчак стал предметом зависти девятой высшей небесной сферы.

Когда все слуги и кочевники Дешти-Кыпчака от края и до края вошли под управление Абулхаир-хана, хана, повеления коего исполняют, он победой и счастьем по милости и щедрости божественной утвердился на троне миродержца и на престоле мирозавоевателя.

Причина поражения Абулхайра от калмыков заключается главным образом во внутренней слабости его государства. Постоянные династийные распри и междоусобицы Чингизидов, сепаратизм кочевой знати родов и племён, обострение противоречий между феодальной верхушкой и массами рядовых кочевников и полукочевников, внутренние и внешние войны привели государство в состояние полной расшатанности и развала.

После этого поражения в середине XV века, часть кочевого народа во главе с тукай-тимуридами потомками хана Барака Жанибеком и Кереем отложились от Абулхайра, перешла в Моголистан и стала обживать земли в поймах рек Шу и Козы-Баши где и основали Казахское ханство.

Среди аргынов существует предание, что самыми приближёнными лицами Абулхайра были Кобланды-батыр из рода кара-кыпчак и Даирходжа, прозванный Ак-Жолом, из рода аргын. Соперничество их окончилось убиением Даирходжи (Ак-Жола) кыпчаком Кобланды. Аргыны потребовали от Абулхайра выдачи Кобланды; хан отказал в их просьбе. Тогда аргыны (и кереи) во главе с султанами Жанибеком и Кереем оставили Абулхайра и ушли на восток.

Монеты Абулхайр-хана 
Известно, что Абулхайр-хан дважды в Чинги-Туре выпускал свою монету в 1429 г. и в 1431 г.

По другим данным с 1431 года Абулхайр-хан начал выпуск собственных монет.

Дети 
У Абулхайрхана было одиннадцать сыновей: Шах Будаг султан, Ходжа Мухаммед султан, Ахмед султан, Мухаммед султан, Шайх-Хайдар султан, Санджар султан, Ибрагим султан, Кучкунджи-хан, Суюнчходжа-хан, Ак бурун султан, Сайид Баба султан. Также у Абулхайр хана была дочь Гуюф-Жамал.

Абулхайрхан заключил династический брак с Тимуридами Самарканда. Он сам женился на дочери Мирзо Улугбека Рабии султан бегим, и выдал свою дочь Хан-хаде бегим за тимурида Абу-Сеида, деда основателя династии Великих Моголов - Захир аддин Бабура.

Смерть 
В 1468 году Абулхайр собрался в поход с целью покорить ушедших кочевых узбеков, но в пути скончался.
После смерти Абулхайр хана государство распалось. Основными причинами распада были распри, усобицы за раздел территории,  выражавшееся в откочёвках массы людей на другие территории.

Дети и внуки Абулхайр-хана воздвигли над его могилой у города Сыгнака высокий мавзолей, который разрушился в 1914 году. По версии академика К.Байпакова, он мог быть похоронен в мавзолее Кок-Кесене в окрестностях Сыгнака.

Историк Ибн Рузбихан писал, что мавзолей посещался внуком Абулхайр-хана Шейбаниханом. Он описывал её следующим образом: "Озарённая светом гробница и пречистая могила его величества хана мира, хакана времени Абу-л-Хайр-хана, да осветит Аллах его доказательства, расположена вне города Сыгнака, и зодчий высоких помыслов нашего ханского величества построил над могилой доброго деда очень высокое здание ..."

В городе Туркестане у мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави была похоронена его жена, дочь Мирзо Улугбека Рабия Султан-бегим.

Наследники 
После смерти Абу-л-Хайра представители знати привели к власти преклонного возраста Йадгар-хана из другой ветви Шибанидов. Йадгар скончался в 1469 году, и к власти пришёл Шайх-Хайдар.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Шибаниды
Правители Сибирского ханства
Персоналии:Узбекское ханство
История Казахстана
История Центральной Азии
Ханы
История Узбекистана